Flat Rock (comtat de Henderson)
 Flat Rock (comtat de Surry)
 Flat Rock (Illinois)
 East Flat Rock, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.